

Prénom 
 Ebenezer est un prénom masculin.

Personnes avec le prénom Ebenezer 
 Ebenezer Cobb Morley (1831-1924), sportif anglais.
 Ebenezer Prout (1835-1909), théoricien de la musique.
 Ebenezer Howard (1850-1928), urbaniste britannique.
 Ebenezer Eben Byers (1880-1932), athlète et industriel américain. 
 Ebenezer Assifuah (né en 1993), footballeur ghanéen.

Personnages fictifs 
 Ebenezer Scrooge, célèbre personnage de Charles Dickens et protagoniste de sa nouvelle Un chant de Noël.
 Ebenezar McCoy, personnage secondaire de la série Les Dossiers Dresden.
 Ebenezer Blackadder, personnage de la série télévisée britannique La Vipère noire.

Toponymes

Lieux historiques 
 Eben Ezer, lieu mentionné à deux reprises dans la Bible dans les Livres de Samuel comme un lieu de batailles entre Israélites et Philistins.

Lieux actuels

Australie 
 Ebenezer (Nouvelle-Galles du Sud)
 Ebenezer (Queensland)

Canada 
 Ebenezer (Saskatchewan)

Etats-Unis 
 Ebenezer (Missouri)
 Ebenezer (Virginie)

Autres 
 Ebeneezer Goode est une chanson du groupe britannique de musique électronique The Shamen.
 Tour d'Eben-Ezer, tour-musée à Bassenge en Belgique.